Инзовский сельский совет () — входит в состав
Приморского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Инзовка.

История 
 1861 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Инзовка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Вольное

Примечания